Боткин — русская фамилия.

Носители фамилии 
 Боткин, Борис Яковлевич — петербургский архитектор.
 Перри Боткин — композитор.
 Боткин, Яков Алексеевич — врач-психиатр XIX века, доцент МГУ.

Купеческий род 
 
 Боткин, Пётр Кононович (1781—1853) — купец, основатель чайной фирмы в Москве.
 Боткин, Василий Петрович (1812—1869) — русский писатель, критик, искусствовед. Брат С. П. Боткина.
 Боткин, Николай Петрович (1813—1869) — путешественник и литератор. Брат С. П. Боткина.
 Щукина, Екатерина Петровна (1826—?) — мать коллекционеров братьев Щукиных. Сестра С. П. Боткина.
 Боткина, Мария Петровна (1828—1894) — жена поэта А. А. Фета. Сестра С. П. Боткина.
 
 
 Боткин, Пётр Петрович (1831—1907) — глава семейной фирмы после смерти отца, П. К. Боткина. Брат С. П. Боткина.
 Боткин, Евгений Сергеевич (1865—1918) — врач, лейб-медик царской семьи. Сын С. П. Боткина.
 Мельник-Боткина, Татьяна Евгеньевна (1898—1986) — автор воспоминаний о царской семье. Внучка С. П. Боткина.
 Мельник, Константин Константинович — французский политолог и писатель. Правнук С. П. Боткина.
 Боткин, Александр Сергеевич (1866—1936) — морской офицер, изобретатель. Сын С. П. Боткина.
 Боткин, Михаил Петрович (1839—1914) — художник, брат С. П. Боткина.
 Боткин, Владимир Петрович
 Боткин, Фёдор Владимирович (1861—1905) — художник.

См. также 

 Боткинская больница
 Боткина болезнь 
 Боткины
 Буткин

Примечания